Brooke Adams (actrice) (1949), Amerikaans actrice 
 Brooke Adams (worstelaar) (1984), Amerikaans model, danseres en professioneel worstelaarster